El Grup N de la llista de Gardiner és un dels 26 subgrups de jeroglífics egipcis que l'egiptòleg britànic Alan Gardiner va realitzar en el seu llibre Gramàtica de la llengua egípcia. En aquest grup hi ha 42 jeroglífics amb temes referents al cel, el sòl i l'aigua.

Taula de jeroglífics

Referències

Bibliografia

Enllaços externs 

 Llista de Gardiner: Catàleg de jeroglífics (en francés)
 Llista de Gardiner (en anglés)
 Llista de Gardiner  (en portugués)
 Llista de Gardiner (en alemany)
 Llista de Gardiner  (en alemany)
 Sintaxi WikiHiero (en anglés)
 Proel: Jeroglífic egipci (en castellà)